

Patronyme
Adriana Karembeu, mannequin slovaque ; 
Christian Karembeu, footballeur français.

Homonymie de patronyme

Patronyme océanique
en:Karembeu